Кремёнские Выселки — село в Старомайнском районе Ульяновской области России, входит в состав Прибрежненского сельского поселения. Расположено в 15 км южнее Старой Майны на берегу озера Мартышкино.

История 
Кремёнский Выселок образован в 1850 году группой казённых крестьян, переселённых из села Кремёнки, а начиная с 1862 года, в Выселок переселяется значительная группа крестьян из Рязанской, Курской, Нижегородской и Пензенской губерний и стал называться во множественном числе — Кремёнские Выселки. Но заселятся здесь стали с 1771 года, когда сюда стали переселять местные помещики-дворяне из села Кремёнки своих крестьян и её называли: Емельяновский Выселок (помещик Иван Емельянов), Севастьяновка, Мартышкино (по озеру Мартышкино, из-за обитавших здесь чаек-мартышек). Была основана улица Канава, где стали жить переселенцы из деревни Канава (ныне Заволжский район (Ульяновск)), мелкопоместного дворянина Иван Канищев.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Мартышкина, при озере, жители в ней помещичьи крестьяне, переведенные из разных уездов, ныне еще селятся, вошла в состав Ставропольского уезда. В 1851 году деревня вошла в состав Ставропольского уезда Самарской губернии.

В 1859 году село называлось Емельяновский Выселок, при безъименном озере.

В неурожайный 1911 год царское правительство оказало помощь здешним крестьянам, выделив в виде трудовой помощи 4980 рублей на очистку озера.

В 1918 году создан Кремёнско-Выселковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Кремёнской волости Мелекесского уезда Самарской губернии, в 1928 году стал именоваться исполнительный комитет Кремёнско-Выселковского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чердаклинского района Ульяновского округа Средне-Волжской области.

В 1928 году, выселские крестьяне на хуторе «Грачёв» Головкинского помещика Н. М. Наумова, образовали сельхозартель имени Красина. Первоначально в артель объединилось 15 крестьянских хозяйств с 84 едоками, у которых в пользовании было 392 гектара пашни и 18 голов рабочего скота. Затем артель стала разрастаться. Позже к артели имени Красина присоединятся Кандалинские артели «Красный Бор» и «Чайка».

В 1929 году, на Пасху, в деревне сгорело 120 дворов. Возможно, что пожар стал одной из причин тому, что сельхозартель имени Красина развалилась.

В 1931 году в Выселках был организован колхоз «Пятилетка» и к 1935 году колхоз объединял 102 крестьянских хозяйства, имея 2810 гектаров земли.

В 1943 году колхоз вошёл в состав Старомайнского района Ульяновской области.

В 1950 году колхоз «Пятилетка» влился в колхоз «Память Ленина» (Головкино).

В 1952 году, ввиду затоплением Куйбышевским водохранилищем ряд деревень, была основана улица Канава, где стали жить переселенцы из слободы Канава (ныне Заволжский район (Ульяновск)).

В 1953 году в деревне был упразднен сельский Совет.

В 1959 году колхозные земли стали частью совхоза «Старомайнского» (Прибрежное).

В 2005 году село вошло в состав Прибрежненского сельского поселения.

Население

Примечания

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 103.
 Ю. Мордвинов. Взгляд в прошлое. — Ульяновск: Караван, 2007. — 414 с.

Ссылки 
 КРЕМЁНКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ // Деревня Кремёнские Выселки

Населённые пункты Старомайнского района